Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Utah Olympic Oval gelaufen wurden.

Weblinks 
 Das Utah Olympic Oval auf speedskatingnews.info

Einzelnachweise 

Utah Olympic Oval